Beloit (Kansas)
 Beloit (Ohio)
 Beloit (Wisconsin)
 South Beloit, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois